Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2015/16. је осмо по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2015/16. се такмичило 46 клубова, у четири групе, од чега у Групи Запад15 ,Групи Центар и Групи Исток по 14 клубова, те у Групи Југ 3 клуба.

Резултати групе Запад 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток

Резултати групе Југ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Републике Српске 
 https://sportdc.net/league/1831
 https://sportdc.net/league/2649

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2015/16.